Freightliner Trucks, «Фрейтлайнер Тракс» — крупнейший производитель тягачей и грузовиков из США, часть корпорации Daimler. Девиз бренда — «Run smart!».

Основана как Freightliner Inc. в 1942 году. Выпускает как капотные, так и бескапотные грузовики с использованием, в типичном случае, дизелей от компании Cummins, Caterpillar и Detroit Diesel, также входящей в состав Daimler AG. По состоянию на 2005 год — крупнейший производитель тяжёлых грузовиков в Северной Америке с годовым оборотом более 32 млрд долларов и штатом более 22 000 работников.

Наиболее распространенные модели 
 FLD
 Century class 
 Columbia 
 Coronado 
 Cascadia
 FLB
 Argosy
 M2 Business Class

Производители деталей

Freightliner в массовой культуре 
 Фильмы «Терминатор 2: Судный день», «Терминатор 3: Восстание машин», «Крепкий орешек 4.0», «Обитель зла 2: Апокалипсис», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Пункт назначения 2», «Полицейский и бандит», «Полицейский и бандит 2», «Полицейский и бандит 3», «Матрица: Перезагрузка», «Брат-2».

См. также 
 Kenworth
 Peterbilt
 Navistar International
 Western Star
 Mack Trucks

Ссылки 

 Сайт производителя

Daimler AG
Производители грузовых автомобилей США
Компании Орегона